The Silent Enemy (L'Ennemi silencieux), film muet américain de Harry P. Carver (1930).
 The Silent Enemy (L'Ennemi silencieux), film britannique de William Fairchild (1958).